A Super Copa Gaúcha 2015 será a terceira edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Os clubes se qualificaram para a Super Copa através dos campeonatos regionais: campeão do Campeonato da Região Norte 2015, campeão do Campeonato da Região Sul 2015, campeão do Campeonato da Região Metropolitana de 2015, além do campeão da Copa FGF de 2015. A competição dará ao campeão uma vaga para a Série D de 2016 e o direito de disputar a Recopa Gaúcha.

Qualificações

Norte

Sul

Metropolitana

Copa Luiz Fernando Costa

Forma de disputa 
Diferentenente dos anos anteriores, os quatro clubes classificados disputarão semifinais e finais em jogos de ida e volta nas suas respectivas cidades.

Semifinais 
O torneio começará na fase semifinal, em jogos de ida e volta, em dois confrontos que serão definidos por sorteio, entre os três clubes vencedores das Copas Regionais e o ganhador da Copa LFC.

Final 
Disputada entre as equipes vencedoras dos confrontos semifinais.

Jogos 
Os jogos foram definidos por sorteio após a definição dos participantes.

Semifinais

Final

Campeão 

Super Copa Gaúcha